Frida Källgren (1998-), plongeuse suédoise.
 Henry Källgren, dit Putte Källgren (1931-2005), footballeur suédois.
 Olle Källgren (1907-1983), joueur de football suédois.
 Sofia Källgren (1970-), chanteuse suédoise.